Авраам Крескес (1325 — 1387) — єврейський майорканський картограф та виробник навігаційного приладдя.
 Єгудá Крескес (1350—1410) — майорканський картограф, син Авраама Крескеса